Вукосава Донева (Струмица, 22. фебруар 1935 — Сиднеј, 7. јун 2016) била је југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Мирно лето || /
|-
| 1967. || Мементо || /
|-
| 1967. || Македонска крвава свадба || /
|-
| 1969. || Прозори ТВ филм || /
|-
| 1969. || Време без рата || Лазарица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Коктел за четворица ТВ филм || /
|-
| 1971. || Македонски део пакла || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1985. || Случки од животот ТВ серија || Параскева
|-
| 1987. || Хај-Фај || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1935.
Умрли 2016.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Струмичани